Евге́ний Тимо́хин:
 Тимохин, Евгений Геннадьевич (род. 1983) — украинский режиссёр, клипмейкер, продюсер и актер.